Osoby o nazwisku Furuta:

 Atsuyoshi Furuta (ur. 1962) – japoński piłkarz, reprezentant kraju.
 Hiroyuki Furuta (ur. 1991) – japoński piłkarz występujący na pozycji napastnika.
 Toshimasa Furuta – japoński astronom
 Junko Furuta (1971–1989) – japońska ofiara morderstwa